Riječko-pulska nogometna zona (Zonska liga Rijeka-Pula) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1977./78.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Uljanik" iz Pule.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Kvalifikacije za Hrvatsku ligu - Jug 
Igrano 20. i 27. kolovoza 1978. 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska liga - Jug 1977./78.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 90-92 
 Oskar Valenčić, Slavko Gržinčić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka / Klana, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 169-174  
 Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" : 1932.-2012. : 80 godina, Ogulin, 2012., , str. 51 
 Veljko Vičević, Rajko Sobotinčić: "Grobničan" : 50, Čavle, 1983., UDK: 796.332:061.2](497.5 Rijeka)"1983/1982, str. 59   
 

 

1977-78 
Riječko-pulska 
1977-78 Riječko-pulska